Staro Selo (chirilic: Старо Село) este un toponim slav, care înseamnă „satul vechi” și se poate referi la următoarele localități:

În Bosnia și Herțegovina
Staro Selo (Glamoč)
Staro Selo (Donji Vakuf)
Staro Selo (Kalesija)

În Bulgaria
 Staro Selo, un sat în comuna Troian, regiunea Loveci;
 Staro Selo, un sat în comuna Radomir, regiunea Pernik;
 Staro Selo, un sat în comuna Tutrakan, regiunea Silistra;
 Staro Selo, un sat în comuna Sliven, regiunea Sliven;
 Staro Selo, un sat în comuna Mezdra, regiunea Vrața

În Croația
 Staro Selo, Sisak-Moslavina, sat de lângă Sisak
 Staro Selo, Lika-Senj, sat de lângă Otočac
 Staro Selo Topusko, sat de lângă Topusko

În Macedonia
 Staro Selo, un sat din comuna Makedonski Brod ;
 Staro Selo, Jegunovce, sat din comuna Jegunovce, lângă Vratnica și Rogacevo

În Muntenegru
Staro Selo, un sat din comuna Nikšić ;

În Slovenia
Staro selo, Kobarid, localitate din comuna Kobarid

În Serbia
Staro Selo (Jagodina)
Staro Selo (Prokuplje)
Staro Selo (Velika Plana)

Vezi și
Selo
Sela
Novo Selo